Camacupa kan syfta på följande platser:

Angola 

 Concelho de Camacupa, kommun, Bié, 
 Camacupa (ort i Angola), Bié, 

Robotskapade Angolaförgreningar